Velika (en cirílico, Велика; "grande" (fem.) en las lenguas eslavas meridionales) puede referirse a:
Velika (Bulgaria).
Velika (Croacia).
Velika (Lárisa), un pueblo en la playa, en Tesalia, Grecia.
Velika (obispado), un obispado medieval asociada con Clemente de Ohrid.
Velika, un Matoran en el mundo de Bionicle.